Aulo Sempronio Atratino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Aulo Sempronio Atratino.— Cónsul en los años 497 y 491 a. C.
 Aulo Sempronio Atratino (magister equitum).— Magister equitum en el año 380 a. C.
 Aulo Sempronio Atratino (tribuno consular 444 a. C.).— Tribuno consular en el año 444 a. C.
 Aulo Sempronio Atratino (tribuno consular 425 a. C.).— Tres veces tribuno consular en el último cuarto del